

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 43, w tym 1 podstawowa
 Parcele – część miasta Łosice
 Parcele – część miasta Tomaszów Lubelski

Części miejscowości w Polsce występujące tylko w PRNG 
 W bazie PRNG jest ich 32
 Parcele – część miasta Częstochowa

Zobacz też